Такконі () — італійське прізвище.

Відомі носії:

 Даніеле Такконі (1960) — італійський футболіст
 Стефано Такконі (1957) — італійський футболіст

Італійські прізвища